

Toponyme 
 Klíma (Héraklion), village de Crète

Patronyme 

 Aleksander Klima (1945-), athlète polonais 
 Edward Klima (1931-2008), linguiste américain 
 Ivan Klíma (1931-), écrivain et dramaturge tchécoslovaque
 Johann Klima (1900-1946), footballeur autrichien
 Josef Klíma (1911-2007), basketteur tchécoslovaque 
 Josef Klíma (1950-), basketteur tchécoslovaque
 Karl Klima (1908-1946), footballeur autrichien
 Kelly Klima (1997-), athlète américain 
 Ladislav Klíma (1878–1928), philosophe et écrivain tchécoslovaque
 Petr Klíma (1964-), athlète tchèque 
 Viktor Klima (1947-), homme politique autrichien 
 Zsuzsanna Klima, karatéka hongroise

Pseudonyme 

 Klima, chanteuse française

Divers 
 (9287) Klima, astéroïde 

Patronyme austro-bavarois
Patronyme tchèque